Antiatlas je putopisna proza iz 2014. suvremene hrvatske književnice Jasne Horvat. Putopisni eseii ispisani po uzoru na čuvene svjetske putnike u svojoj temeljnoj nakani povezuju i premrežuju svjetska odredišta. Uz brojne korisne bilješke i informacijske prikupljene na stvarnim putovanjima koje autorica opisuje, ova nesvakidašnja putopisna proza dopunjena je i brojnim kulturološkim podacima. Knjiga se čita kao bogata zbirka spoznaja o kulturi, filozofiji, politici, teologiji i svemu onome što bi se poželjelo više puta pročitati o ljudima i predjelima.

Bilješke

Vanjske poveznice
 Antiatlas,  (ulomak)
 Putopisna iskakanja iz rutine Magazin Gradske knjiženice Rijeka (kritički osvrt Miroslava Cmuka)
 Kolekcioniranje putovanja, pijeska i čitanja Hrvatska revija Matice hrvatske (kritički osvrt Ivane Buljubašić)

Hrvatska književnost